Манца Кошир (Марибор, 3. март 1948) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1967. || Бреза || Јаница
|-
| 1968. || Сонце, всесплошно сонце (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1972. || Четврта димензија (кратки филм) || /
|-
| 1972. || Кад дође лав || Јана
|-
| 1973. || -{La mia grande avventura}- (ТВ мини серија) || /
|-
| 1974. || Пор (ТВ филм)|| /
|-
| 1975. || 141 перц а бефејезетлен мондатбол || /
|-
| 1975. || Муке по Мати || Дјевојка
|-
| 1976. || Четири дана до смрти || /
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || Зорка
|-
| 1977. || Срећа на ланцу || Шминкерка
|-
| 1977. || То со гади || Когојева
|-
| 1979. || Драга моја Иза || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Ђачко доба проналазача Полжа || Сусетка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Вештачки рај || Госпа из Будимпеште
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2014. || Влога за Емо || ТВ гост
|}

Селф 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е_
|-
| 2014. || Кино, ки је превећ видел (документарни филм) || Лично
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1948.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Мариборчани
Биографије живих особа